Chase Tower, gratte-ciel de Chicago
 JPMorgan Chase Tower, gratte-ciel de Dallas
 JPMorgan Chase Tower,  gratte-ciel situé à Houston
 Chase Tower, gratte-ciel d'Indianapolis

Voir aussi 
 JPMorgan Chase World Headquarters